Punch And Judy - czwarty singel zespołu Marillion.

Lista utworów 
 Punch and Judy
 Market Square Heroes
 Three Boats Down from the Candy

Single Marillion
Single wydane w roku 1984